El nombre de vizcacha es una palabra de origen quechua (Wisk'acha) con la que se denomina a varias especies de roedores de la familia Chinchillidae:

 Vizcacha de las llanuras (Lagostomus maximus), propia de la Argentina, Paraguay, y Bolivia;
 Vizcacha de Cariamanga (Lagidium sp.), del Ecuador;
 Vizcacha montesa del Norte (Lagidium peruanum), del Perú;
 Vizcacha montesa del Sur (Lagidium viscacia), del extremo sur de Perú, Bolivia, Chile, y el oeste argentino; o
 Vizcacha montesa naranja (Lagidium wolffsohni), del Sur de Argentina (Santa Cruz) y Chile (Magallanes).